Kenner (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Kenner Products, fabrikant van speelgoed